Goblet d’Alviella ist der Familienname der folgenden Personen:

 Albert Goblet d’Alviella (1790–1873), belgischer General und Staatsmann
 Eugène Goblet d’Alviella (1846–1925), belgischer Politiker, Rechtsanwalt und Professor für Geschichte
 Félix Goblet d’Alviella (1884–1957), belgischer Fechter, Rechtsanwalt, Sportfunktionär und Journalist